Шемельє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 21 км на південний схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Шемельє, Лез-Алле, Бриссак-Кенсе, Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс, Кутюр, Люїньє, Сен-Ремі-ла-Варенн, Сен-Сатюрнен-сюр-Луар, Сольже-л'Опіталь i Вошретьян було об'єднано в новий муніципалітет Бриссак-Луар-Обанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 294 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 764,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Шемельє на сайті французького Національного інституту географії
 Шемельє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шемельє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара